Анатолий Головков:
 Головков, Анатолий Павлович (1947—2013) — российский государственный деятель, председатель Правительства Ивановской области.
 Головков, Анатолий Эммануилович (род. 1945) — писатель и кинодраматург.